Lensing steht für:
 Medienhaus Lensing, Dortmund

Lensing ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Lensing (* 1969), deutscher Voltigierer
 Eduard Lensing (1920–2004), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), MdB
 Elise Lensing (1804–1854), Mätresse von Christian Friedrich Hebbel
 Felix Lensing (1859–1924), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum), MdR
 Florian Lensing-Wolff (1930–2011), deutscher Zeitungsverleger
 Gisbert Lensing (1783–1856), deutscher Kanoniker, Gutsbesitzer und Politiker
 Helmut Lensing (* 1961), deutscher Historiker 
 Jörg Udo Lensing (* 1960), deutscher Hochschullehrer, Komponist und Regisseur
 Kees Lensing (* 1978), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Lambert Lensing (1889–1965), deutscher Zeitungsverleger und Politiker (CDU), MdPR
 Lamberg Lensing (1851) (1851–1928), deutscher Zeitungsverleger und Politiker
 Leo A. Lensing (* 1948), US-amerikanischer Filmwissenschaftler und Germanist
 Puck Lensing (* 1975), deutscher Musiker
 Thorsten Lensing (* 1969), deutscher Theaterregisseur
 Werner Lensing (1938–2020), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU), MdB

Siehe auch:
 Lansing (Begriffsklärung)
 Lensink
 Lenzing (Begriffsklärung)